Landfall – termine inglese di meteorologia equivalente all'italiano approdo
Landfall – comune del Minnesota
Landfall – album di Martin Carthy
Landfall – film inglese del 1949, regia di Ken Annakin